Trois classes de bateaux  de la Royal Navy ont porté le nom de classe Castle :
 la , une classe de chalutiers militaires construits durant la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de corvettes qui participent à la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de patrouilleurs construits durant les années 1980.

Castle